Hotman ist der Familienname folgender Personen:

 François Hotman (1524–1590), französischer Rechtsgelehrter, Humanist, calvinistischer Theologe und Philologe
 Nicolas Hotman (um 1610–1663), französischer Komponist, Lautenist und Gambist

Hotman bezeichnet auch:
 Hotman (Manga), einen japanischen Comic von Shō Kitagawa